Lausbihl ist der Ortsname von

 Lausbihl (Eggenthal), Ortsteil der Gemeinde Eggenthal, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Lausbihl (Unteregg), Ortsteil der Gemeinde Unteregg, Landkreis Unterallgäu, Bayern